Монтольє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Монтольє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Монтольє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура